Аветисов — фамилия.

Известные носители 
 Аветисов, Георгий Паруйрович (1940—2020) — советский и российский сейсмолог, участник и руководитель многочисленных экспедиций в Арктике.
 Аветисов, Сергей Эдуардович (род. 1950) —российский офтальмолог, профессор 1-го МГМУ, академик РАМН (2011) и РАН (2013), заслуженный врач РФ (2004), заслуженный деятель науки РФ (2011).
 Аветисов, Фёдор Матвеевич (1813—1875) — русский архитектор, один из основоположников Викторианского стиля в России.
 Аветисов, Эдуард Сергеевич (23 декабря 1921 — 7 августа 2001) — советский и российский офтальмолог, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1975), Армянской и Узбекской ССР.

См. также 
 Аветисян